VfB-Stadion steht für folgende Sportstätten:
 Bruno-Plache-Stadion, ehemalige Spielstätte des VfB Leipzig
 Mercedes-Benz Arena (Stuttgart), Spielstätte des VfB Stuttgart
 Stadion an der Lohmühle, Spielstätte des VfB Lübeck
 VfB-Stadion, Spielstätte des VfB Auerbach, siehe Arena zur Vogtlandweide